Вудвилл ():
 Вудвилл — деревня в графстве Южный Дербишир (Великобритания).
 Вудвилл — невключённая территория в штате Иллинойс (США).
 Вудвилл — тауншип в штате Миннесота (США).
 Вудвилл — статистически обособленная местность в штате Флорида (США).
  — населённый пункт в регионе Манавату-Уангануи Новой Зеландии.
  — населённый пункт в Каварта-Лейкс (Онтарио, Канада).

См. также 
 Вудвиль — традиционная транскрипция, используемая в некоторых фамилиях